Bilcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim
 Bilcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie demidowskim

 Bilcze Złote – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim